Santo Antônio do Aventureiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Antônio do Aventureiro (ort), Minas Gerais, 
 Santo Antônio do Aventureiro (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar